Excirolana är ett släkte av kräftdjur. Excirolana ingår i familjen Cirolanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Excirolana